Little York ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Little York (Illinois)
 Little York (Indiana)
 Little York (Kalifornien)
 Little York (New Jersey)
 Little York (New York)
 Little York (Ohio)